Љубо Бабић може да се односи на:

 Љубо Бабић (1890—1974), хрватски и југословенски сликар.
 Љубо Бабић (1916—2014), учесник Народноослободилачке борбе, босанскохерцеговачки и југословенски политичар.